Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2023 vond plaats van 8 tot en met 19 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De nummer 1 in het enkelspel de Serviër Novak Djokovic kon niet deelnemen omdat hij niet gevaccineerd was tegen Corona. 

Carlos Alcaraz won de titel door in de finale Daniil Medvedev te verslaan, met de toernooiwinst heroverde Alcaraz de eerste plaats op de wereldranglijst. 

In het dubbelspel won het Indisch/Australische duo Rohan Bopanna en Matthew Ebden door in de finale de nummers 1 van de wereld het Nederlands/Britse duo Wesley Koolhof en Neal Skupski te verslaan. Door deze overwinning werd de 43 jarige Bopanna de oudste winnaar van een ATP Tour Masters 1000titel in het dubbelspel, hij verbeterde het reccord van de Canadees Daniel Nestor.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells